Иван Яковлевич Лаврентьев (1896—1942) — полковник РККА, начальник Орджонкидзевского краснознамённого пехотного училища в 1939—1942 годах.

Биография 
Уроженец деревни Еделево (нынешний Бутурлинский район Нижегородской области). Окончил юнкерское училище, на воинской службе с 1918 года. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1938 году был командиром батальона курсантов, в 1939—1940 годах — заместитель начальника 1-го Орджоникидзевского военного училища (оно же 1-е Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище), в 1940—1942 годах — начальник училища. Награждён медалью «XX лет РККА».

В середине октября 1941 года полковник Лаврентьев произвёл первый ускоренный выпуск офицеров училища (с июня 1941 по июль 1942 годов было выпущено свыше 4 тысяч командиров). 18 июля 1942 года училище было преобразовано в курсантский полк, который возглавил Лаврентьев: с ним он участвовал в Сталинградской битве. 2 августа 1942 года в районе хутора Чаусовского в результате прямого попадания авиабомбы в машину полковник был тяжело ранен и отправлен на самолёте в Сталинград, однако от полученного ранения скончался. Похоронен (предположительно) в братской могиле в Иловлинском районе (сельское поселение Сиротинское, хутор Хмелевский).

18 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР был посмертно награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература 
 

Участники Сталинградской битвы
Начальники Орджоникидзевского высшего общевойскового командного училища
Умершие от ран